The Poison é o álbum de estreia da banda de heavy metal galesa Bullet for My Valentine, lançado em 3 de outubro de 2005. O álbum foi lançado em 3 de outubro de 2005 pela Visible Noise Records no Reino Unido e em 14 de fevereiro de 2006 nos Estados Unidos pela Trustkill Records.

Crítica 
The Poison foi descrito pelo jornal britânico The Sun como: "Um dos melhores álbuns de rock de estreia na história do rock". Vendeu mais de um milhão de cópias no mundo inteiro, com 350.000 exemplares só nos EUA, sendo este um feito muito raro conquistado por uma banda em ascensão.

Faixas

Deluxe edition

DVD

Créditos 
Matthew Tuck - Vocal, guitarra rítmica, guitarra solo
Michael Padget - Guitarra solo, vocal de apoio
Jason James - Baixo, vocal
Michael Thomas - Bateria

Certificações 

Álbuns de Bullet for My Valentine
Álbuns de estreia de 2005
Álbuns de metalcore
Álbuns de heavy metal
Álbuns em língua inglesa